Anaxàndrides I, rei d'Esparta
 Anaxàndrides II, rei d'Esparta
 Anaxàndrides (poeta)